Медари могу бити:

 Медари (Драгалић), насељено место у општини Драгалић, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска
 Медари (Огулин), заселак насеља Поникве, град Огулин, Карловачка жупанија, Република Хрватска